

Яроцин — місто в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Яроцин — гміна в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Яроцин — гміна в Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Яроцин — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ярочин (Яроцин) — село в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Яроцин — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства